Henri Kontinen e John Peers erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di partecipare al concomitante torneo di Tokyo.

In finale Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno battuto in finale Oliver Marach e Mate Pavić con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)

 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (semifinale)
 Ivan Dodig /  Nikola Mektić (semifinale)

Qualificati 
  Denys Molčanov /  Igor Zelenay (quarti di finale)

Wildcard 

  Gong Maoxin /  Zhang Ze (primo turno)

 Hua Runhao /  Zhang Zhizhen (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Roman Jebavý /  Andrés Molteni (ultimo turno)

 Radu Albot /  Malek Jaziri (ritirati)

Qualificati 

  Denys Molčanov /  Igor Zelenay

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

China Open 2018